Оренбургская область включает следующие населённые пункты:

 12 городов на начало 2020 года (в списках выделены оранжевым цветом);
 1707 сельских населённых пунктов (по переписи населения 2010 года).

В списках населённые пункты распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области: 12 городам (соответствуют категории города областного значения), 1 закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО) и 35 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 13 городских округов и 29 муниципальных районов, при этом с 2018 года отсутствуют города в составе последних).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов) — по оценке на 1 января  года.

Города

город (городской округ) Оренбург

город Абдулино 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Абдулино и Абдулинского района образован Абдулинский городской округ.

город (городской округ) Бугуруслан

город (городской округ) Бузулук 
наверх к оглавлению

город Гай 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Гая и Гайского района образован Гайский городской округ.

наверх к оглавлению

город Кувандык 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Кувандыка и Кувандыкского района образован Кувандыкский городской округ.

наверх к оглавлению

город (городской округ) Медногорск 
наверх к оглавлению

город (городской округ) Новотроицк 
наверх к оглавлению

город (городской округ) Орск 
наверх к оглавлению

город Соль-Илецк 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Соль-Илецка и Соль-Илецкого района образован Соль-Илецкий городской округ.

наверх к оглавлению

город Сорочинск 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Сорочинска и Сорочинского района образован Сорочинский городской округ.

наверх к оглавлению

город Ясный 
С точки зрения муниципального устройства на территории города Ясного и Ясненского района образован Ясненский городской округ.

наверх к оглавлению

ЗАТО (городской округ)

Комаровский

Районы

Абдулинский 
С точки зрения муниципального устройства на территории Абдулинского района и города Абдулино образован Абдулинский городской округ.
наверх к оглавлению

Адамовский 
наверх к оглавлению

Акбулакский 
наверх к оглавлению

Александровский 
наверх к оглавлению

Асекеевский 
наверх к оглавлению

Беляевский 
наверх к оглавлению

Бугурусланский 
наверх к оглавлению

Бузулукский 
наверх к оглавлению

Гайский 
С точки зрения муниципального устройства на территории Гайского района и города Гая (с подчинённым населённым пунктом) образован Гайский городской округ.

наверх к оглавлению

Грачёвский 
наверх к оглавлению

Домбаровский 
наверх к оглавлению

Илекский 
наверх к оглавлению

Кваркенский 
наверх к оглавлению

Красногвардейский 
наверх к оглавлению

Кувандыкский 
С точки зрения муниципального устройства на территории Кувандыкского района и города Кувандыка образован Кувандыкский городской округ.

наверх к оглавлению

Курманаевский 
наверх к оглавлению

Матвеевский 
наверх к оглавлению

Новоорский 
наверх к оглавлению

Новосергиевский 
наверх к оглавлению

Октябрьский 
наверх к оглавлению

Оренбургский 
наверх к оглавлению

Первомайский 
наверх к оглавлению

Переволоцкий 
наверх к оглавлению

Пономарёвский 
наверх к оглавлению

Сакмарский 
наверх к оглавлению

Саракташский 
наверх к оглавлению

Светлинский 
наверх к оглавлению

Северный 
наверх к оглавлению

Соль-Илецкий 
С точки зрения муниципального устройства на территории Соль-Илецкого района и города Соль-Илецка образован Соль-Илецкий городской округ.

наверх к оглавлению

Сорочинский 
С точки зрения муниципального устройства на территории Сорочинского района и города Сорочинска образован Сорочинский городской округ.

наверх к оглавлению

Ташлинский 
наверх к оглавлению

Тоцкий 
наверх к оглавлению

Тюльганский 
наверх к оглавлению

Шарлыкский 
наверх к оглавлению

Ясненский 
С точки зрения муниципального устройства на территории Ясненского района и города Ясного образован Ясненский городской округ.

наверх к оглавлению

См. также 
 Административно-территориальное деление Оренбургской области
 Городские населённые пункты Оренбургской области

Примечания 

Оренбургская область